Suruga (zatoka)
 Suruga (prowincja)
 Suruga fundicola

Zobacz też 
 Copa Suruga Bank
 (4383) Suruga